Kassoma peut faire référence à : 
 Paulo Kassoma (1951-), homme d'État angolais.
 Albertina Kassoma (1996-) est une joueuse angolaise de handball.

Voir aussi 
 Kabwe Kasoma, dramaturge zambien